Leontisc d'Egipte, fill de Ptolemeu I Sòter
 Leontisc de Sició, pintor grec